Il Ladies Champions Bowl 2017 è stato la prima edizione del massimo torneo europeo per club di flag football femminile. Vi hanno preso parte 8 formazioni provenienti da 5 Paesi. Il torneo, si è tenuto a Walldorf il 15-16 luglio 2017 ed è stato vinto dalle francesi .

Club partecipanti

Prima fase

Gironi

Risultati

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Turno 4

Turno 5

Turno 6

Classifica prima fase

Girone A

Girone B

Playoff

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali di consolazione

Semifinali

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale

Verdetti
 Campionesse d'Europa 2017

 2017